Kościewicze (Berszty)
 Kościewicze (rejon wołkowyski)
 Kościewicze (rejon zelwieński)